

Albums

Appleseed soundtrack OAV 
Musiques tirées de l'  de 1988.

Onze pistes dont :
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 .

Appleseed soundtrack  
Musiques tirées du film  de 2004. Disque édité en France par le label Wasabi Records.

 Premier CD 

 Boom Boom Satellites — 
 Paul Oakenfold — 
 Basement Jaxx —  (feat. Lisa Kekaula)
 T.Raumschmiere — 
 Boom Boom Satellites — 
 Ryūichi Sakamoto — 
 Atom — 
 Carl Craig vs Adult —  (version )
 Akufen — 
 Boom Boom Satellites — 

 Deuxième CD 

 	  	 
 	 
 Akumu —  
 Saikai —   	 
 Kido —   	 
 	 
 
 
 
 Kikan —

Lien externe 
 Site du label Wasabi Records

Appleseed
Appleseed